Châtillon (francoska pomanjševalnica od châtel - dvorec) je ime več krajev v frankofonskih državah:

 v Belgiji:
 Châtillon, provinca Luxembourg;

 v Franciji:
 Châtillon, v departmaju Allier,
 Châtillon, Hauts-de-Seine, nekdanji Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine),
 Châtillon (Jura),
 Châtillon (Rhône),
 Châtillon (Vienne),
 Châtillon-Coligny, nekdanji Châtillon-sur-Loing (Loiret),
 Châtillon-en-Bazois (Nièvre),
 Châtillon-en-Diois (Drôme),
 Châtillon-en-Dunois (Eure-et-Loir),
 Châtillon-en-Michaille, nekdanji Châtillon-de-Michaille (Ain),
 Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine),
 Châtillon-Guyotte (Doubs),
 Châtillon-la-Borde (Seine-et-Marne),
 Châtillon-la-Palud (Ain),
 Châtillon-le-Duc (Doubs),
 Châtillon-le-Roi (Loiret),
 Châtillon-lès-Sons (Aisne),
 Châtillon-Saint-Jean (Drôme),
 Châtillon-sous-les-Côtes (Meuse),
 Châtillon-sur-Broué (Marne),
 Châtillon-sur-Chalaronne, nekdanji Châtillon-les-Dombes (Ain),
 Châtillon-sur-Cher (Loir-et-Cher),
 Châtillon-sur-Cluses (Haute-Savoie),
 Châtillon-sur-Colmont (Mayenne),
 Châtillon-sur-Indre (Indre),
 Châtillon-sur-Lison (Doubs),
 Châtillon-sur-Loire (Loiret),
 Châtillon-sur-Marne (Marne),
 Châtillon-sur-Morin (Marne),
 Châtillon-sur-Oise (Aisne),
 Châtillon-sur-Saône (Vosges),
 Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or),
 Châtillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres);

 v Italiji:
 Châtillon, v Dolini Aoste;

 v Švici:
 Châtillon, v kantonu Fribourg,
 Châtillon (Jura),
 Châtillon, del občine Prêles (Bern),
 Châtillon-le-Bas, francosko ime za Niedergesteln (Valais),
 Châtillon-sur-Glâne, arheološko najdišče v bližini Posieuxa, (Fribourg).